Carmen de Areco (partido), partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
Carmen de Areco (Buenos Aires), plaats in gelijknamige partido in provincie Buenos Aires, Argentinië